Rechengeld steht für
 Rechnungswährung
 im Mathematikunterricht verwendetes Spielgeld oder Rechenpfennige.